Cana – antica città della Galilea
Cana – località italiana frazione del comune di Roccalbegna, in provincia di Grosseto
Cana – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Virginia, nella contea di Carroll
Čaňa – comune slovacco del distretto di Košice-okolie
CANA – Confédération Africaine de Natation

Lorik Cana – calciatore albanese